Estadio Metropolitano – stadio di calcio di Madrid
 Estadio Metropolitano – antico stadio di calcio di Madrid
 Estadio Metropolitano – stadio di calcio di Barranquilla
 Estadio Metropolitano – stadio di calcio di Barquisimeto
 Estadio Metropolitano – stadio di calcio di Mérida
 Estadio Metropolitano – stazione della metropolitana di Madrid